Legendary (álbum) - da banda Zao
Legendary (filme) - drama de 2010
Legendary (jogo eletrônico) - tiro em primeira pessoa

Veja também
Legendário

Desambiguação